Шелковников — хутор в Кошехабльском районе Республики Адыгея России. Входит в Вольненское сельское поселение.

Население

Улицы 
 Мира,
 Речной переулок,
 Степной переулок.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Кошехабльского района